Arensdorf ist der Name folgender Orte:
 in Deutschland
 Arensdorf (Köthen), Ortsteil der Stadt Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt
 Arensdorf (Steinhöfel), Ortsteil der Gemeinde Steinhöfel, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 in Polen
 deutscher Name von Jarnatów in Polen (ehemals Arensdorf im Landkreis Oststernberg, Brandenburg), heute in der Gmina Lubniewice, Woiwodschaft Lebus

Siehe auch:
 Ahrensdorf
 Arenstorff
 Arnsdorf (Begriffsklärung)
 Arendorf